Ирина Владимировна Калимбет (; род. 1968) — советская и украинская гребчиха, призёр Олимпийских игр в Сеуле.

Биография 
Родилась 29 февраля 1968 года в городе Каневе Черкасской области (по другим данным — во Львове).

Занималась академической греблей, Мастер спорта международного класса (1988). Тренировалась на базе спортивного общества «Динамо» в Киеве у Александра Горового. В 1992 году окончила Киевский государственный институт физической культуры (ныне Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

После окончания спортивной переехала в Москву, где живёт и работает тренером в ДЮСШ «Буревестник». Вышла замуж за Василия Тиханова. Их дочери-близнецы Анастасия и Елизавета — российские гребчихи.

Достижения 
Серебряную медаль завоевала на сеульской Олимпиаде в парной четверке (Ирина Калимбет, Светлана Мазий, Инна Фролова, Антонина Думчева).

Также в парной четвёрке завоевала медали на чемпионатах мира 1987 (Дания, ) и 1989 (Словения, ).

Будучи юниоркой завоевала бронзовую медаль в четвёрке парной (Бранденбург, Германия, 1985) и серебряную медаль в одиночке (Речица, Чехия, 1986) на чемпионатах мира среди юниоров.

Награждена медалью «За трудовое отличие» (1988).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Чемпионы та призёры Олимпийских игор (1930—2011) 

Родившиеся в Каневе
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Гребцы (академическая гребля) Украины
Гребцы (академическая гребля) СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года